Transmashholding, empresa fabricant de material rodant de ferrocarril de Rússia
 TMH Polonia Bytom (de l'acrònim en polonès Towarzystwo Miłośników Hokeja), club d'hoquei sobre gel de la ciutat de Bytom, a Polònia
 Tropical Medicine and Health, revista científica especialitzada en medicina tropical
 Proteïna transmembrana (del seu nom en anglès TransMembrane Head), proteïna integral de membrana que abasta tota la membrana cel·lular
 TMH també és el codi de l'UCI del Team Heizomat, equip ciclista d'Alemanya
 Tmh també és l'abreviatura de la teschemacherita, mineral de la classe dels carbonats
 tmh també és el codi ISO 639-3 de les llengües tuareg, parlades pels tuàregs del Sàhara